Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lAmatori Wasken Lodi nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.

Maglie e sponsor 
Lo sponsor tecnico per la stagione 2018-2019 fu Kappa, mentre lo sponsor ufficiale fu Banco BPM.

Organigramma societario 
 Presidente: Roberto Citterio
 Vicepresidente: Gianni Blanchetti
 Direttore generale: Federico Mazzola
 Direttore sportivo: Roberto Colciago
 Segretario: Giuseppe Colombo
 Addetto stampa: Massimo Stella

Organico

Giocatori 
Dati tratti dal sito internet ufficiale della Federazione Italiana Sport Rotellistici.

Staff tecnico 
 Allenatore:  Nuno Resende
 Allenatore in seconda:  Luca Giaroni
 Meccanico:  Luigi Vigotti

Mercato

Risultati

Serie A1

Girone di andata

Girone di ritorno

Play-off scudetto

Quarti di finale

Semifinali

Coppa Italia

Supercoppa italiana

Eurolega

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori

Note

Collegamenti esterni